Kubokura ist der Name von

 Kazuyoshi Kubokura (* 1943), japanischer Boxer
 Satomi Kubokura (japanisch 久保倉 里美, * 1982), japanische Hürdenläuferin